

Presentación previa 
Damir Džumhur fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Guido Andreozzi derrotó en la final a Nicolas Kicker.

Cabezas de serie 

  Víctor Estrella (Segunda ronda)
  Horacio Zeballos (Primera ronda)
  Gerald Melzer (Segunda ronda)
  Roberto Carballés Baena (Cuartos de final)

<ol start=5>
  Andrej Martin ''(Cuartos de final)
  Alejandro González ''(Primera ronda)
  André Ghem ''(Primera ronda)
  João Souza ''(Segunda ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Santo Domingo 2016